kcx est un code qui peut désigner :
 , une langue afro-asiatique parlée en Éthiopie, selon le code de langue ISO 639-3.

Voir aussi 
 KC-X, un programme de la United States Air Force (USAF) pour se procurer une nouvelle génération d'avion ravitailleur pour remplacer les anciens Boeing KC-135 Stratotanker.
 Karmine Corp Xperience, un événement physique organisé par la Karmine Corp au palais des congrès de Paris.

Code de langue